

Sumário de Qualificação

Torneios classificatórios

Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Qualificação